Nicknames
Baby Face Nelson, een beruchte bankrover uit de jaren 30
Roosevelt "Baby Face" Willette (1933-1971), een Amerikaanse hardbop en soul-jazz muzikant
"Baby Face", Jimmy McLarnin (1907-2004), weltergewicht-bokswereldkampioen
"Baby Face", de Baldwin DR-4-4-15-locomotief
"Babyface Killer", Chow Yun-Fat
"The Baby-Faced Assassin", Ole Gunnar Solskjær, een voormalig voetballer bij Manchester United

Media en entertainment
Kenneth Brian Edmonds, echte naam Kenneth Edmonds, een Amerikaanse r&b-producent, muzikant, zanger en songwriter
Baby face (1926), een populair nummer van Harry Akst en Benny Davis
Baby face (Little Richard), een nummer van Little Richard
Babyface (U2), een nummer van U2, afkomstig van hun album Zooropa (1993)
Babyface, de voormalige naam van de rockband Axe (band)
Baby Face (film), een film met Barbara Stanwyck uit 1933
Face (professioneel worstelen), een protagonist in het professioneel worstelen, ook wel de 'babyface' genoemd